Vollständigkeit (abgeleitet vom Ausdruck vollen Bestand haben) bezeichnet:

 Vollständigkeit (Komplexitätstheorie), in der Informatik eine Eigenschaft von Problemen einer Komplexitätsklasse
 Vollständigkeit (Logik), in Logik und Mathematik eine Eigenschaft formaler Systeme bzw. Kalküle
 Vollständigkeit (Statistik), eine statistische Eigenschaft
 Bilanzwahrheit, in der Buchführung die Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit von Bilanzen

im weiteren Sinn:

 Čech-Vollständigkeit, in der Topologie eine mögliche Eigenschaft topologischer Räume
 Funktionale Vollständigkeit, in der Logik eine Eigenschaft einer Menge logischer Junktoren
 Ordnungsvollständigkeit, in der Ordnungstheorie die Existenz bestimmter Suprema und Infima in einer totalen Ordnung

Mit vollständig wird bezeichnet:

 Vollständiger Graph, in der Graphentheorie einen Graph, dessen Knoten alle verbunden sind
 Vollständige Gruppe, in der Gruppentheorie eine Eigenschaft von Gruppen
 Vollständige Kategorie, eine Kategorie, in der spezielle Limites existieren
 Vollständiges Maß, in der Maßtheorie eine Eigenschaft von Maßen
 Vollständiges Orthonormalsystem, in der linearen Algebra und Funktionalanalysis eine Orthonormalbasis
 Vollständiger Raum, in der Topologie eine Eigenschaft metrischer oder allgemeiner uniformer Räume
 Vollständiger Hausdorff-Raum, eine Verallgemeinerung von Vollständigkeit bei metrischen Räumen auf beliebige topologische Räume
 Vollständig regulärer Raum, einen topologischen Raum mit speziellen Trennungseigenschaften
 Vollständiger Verband, in der Verbandstheorie die Existenz beliebiger Suprema und Infima in einem Verband
 Vollständige riemannsche Mannigfaltigkeit, eine Mannigfaltigkeit mit einer geodätisch vollständigen riemannschen Metrik

Siehe auch: 

en:Completeness
zh:完备性